Itasca kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Itasca (Illinois)
Itasca (Texas)